Aulonocnemidae är en familj av skalbaggar. Aulonocnemidae ingår i överfamiljen Scarabaeoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aulonocnemidae 55 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Aulonocnemidae